Томас Дэвис (): Дэвис, Том (род. 1967) — американский журналист.
 Дэвис, Том (1952—2012) — американский комик.
 Дэвис, Том (1917—2007) — политик Островов Кука, премьер-министр.
 Дэвис, Том (1984—?) — австралийский регбист.
 Дэвис, Том (род. 1986) — валлийский регбист.
 Дэвис, Том — американский спортивный комментатор.
 Дэвис, Том (1882—1967) — английский футболист.
 Дэвис, Том (род. 1998) — английский футболист.
 Дэвис, Том (1911—1987) — ирландский футболист.
 Дэвис, Том (1896—1972) — игрок в американский футбол, хавбек.
 Дэвис, Томас Альфред (1809—1899) — американский генерал.
 Дэвис, Томас Аспинуолл (1798—1845) — американский предприниматель, 10-й мэр Бостона.
 Дэвис, Томас Бенджамин Фредерик (1867—1942) — южноафриканский предприниматель, яхтсмен и благотворитель.
 Дэвис, Томас Билл (1828—1911) — американский политик, член Палаты представителей.
 Дэвис, Томас Генри Гастингс — британский политик, член Парламента.
 Дэвис, Томас Генри (1828—1911) — британский органист.
 Дэвис, Томас Глинн (1926—1988) — валлийский поэт.
 Дэвис, Томас Джефферсон (1912—1989) — американский венчурный инвестор.
 Дэвис, Томас Джефферсон (1912—1989) — американский генерал.
 Дэвис, Томас Клейтон (1889—1960) — канадский дипломат.
 Дэвис, Томас Милбёрн (род. 1949) — американский политик, член Палаты представителей.
 Дэвис, Томас Натаниел (1922—1996) — британский художник.
 Дэвис, Томас Осборн (1814—1845) — ирландский писатель и политик, руководитель движения «Молодая Ирландия».
 Дэвис, Томас Осборн (1856—1917) — канадский политик, член Парламента.
 Дэвис, Томас Престон (род. 1953) — американский военный врач.
 Дэвис, Томас Стивенс (1794—1851) — британский математик.
 Дэвис, Томас Терри (1758—1807) — американский политик, член Палаты представителей.
 Дэвис, Томас Тредуэлл (1810—1872) — американский политик, член Палаты представителей.
 Дэвис, Томас Фредерик (1872—1936) — епископ Западного Массачусетса (Епископальная церковь).
 Дэвис, Томас Фредерик (1831—1905) — епископ Мичигана (Епископальная церковь).
 Дэвис, Томас Фредерик (1804—1871) — епископ Южной Каролины (Епископальная церковь).
 Дэвис, Томас Хойт (1892—1969) — американский федеральный судья.
 Дэвис, Томас Элдерсон (1873—1964) — американский военный, основатель двух военных академий.
 Дэвис, Томас (1737—1812) — британский офицер, художник и натуралист.
 Дэвис, Томас (1755—1837) — вождь Мохоков.
 Дэвис, Томас (1785—1878) — американский девелопер (Нью-Йорк).
 Дэвис, Томас (1511—1573) — епископ Сент-Асафа (Англиканская церковь).
 Дэвис, Томас — английский кораблестроитель.
 Дэвис, Томас (род. 1983) — игрок в американский футбол, лайнбекер.
 Дэвис, Томас (?—1869) — канадский пивовар.
 Дэвис, Томас (1858—1939) — британский политик, член Парламента.
 Дэвис, Томас (1631/1632—1680) — английский продавец книг, лорд-мэр Лондона.
 Дэвис, Томас (1712—1785) — шотландский продавец книг в Лондоне.
 Дэвис, Томас (1806—1895) — американский помышленник, член Палаты представителей.
  (1804—1887) — священнослужитель и автор гимнов (Церковь Англии).
 Дэвис, Томас (1865—?) — валлийский футболист.
 Дэвис, Томас (1872—195?) — валлийский футболист.
 Дэвис, Томми (род. 1939) — американский бейсболист, аутфилдер.
 Дэвис, Томми (1920—1988) — валлийский боксёр.
 Дэвис, Томми (род. 1982) — игрок в американский футбол, дефенсив энд.
 Дэвис, Томми (1934—1987) — игрок в американский футбол, кикер.
 Дэвис, Томми (род. 1973) — американский бейсболист, кэтчер.
 Дэвис, Томми (род. 1972) — американский саентолог.

 Томас Дэвис — ирландский клуб по гэльскому футболу, Талла.
 Томас Дэвис — ирландский клуб по гэльскому футболу, Корриншего.